Amakusa pode referir-se a:

Pessoas 
 Amakusa Shirō, samurai mártir.

Ficção 
 Amakusa Shiro Tokisada (Samurai Shodown), personagem da série de videogame "Samurai Shodown"

Geografia
 Ilhas Amakusa, um conjunto de ilhas no Japão.

Desambiguação